Kołatka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Kołatka, un village

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kołatka, un village dans la powiat de Drawsko
 Kołatka, un village dans la powiat de Świdwin